perliet (gesteente) (Engels: perlite), een vulkanisch glassoort, die als isolatiemateriaal wordt toegepast
perliet (staal) (Engels: pearlite), een zekere structuur van koolstofstaal waarbij afwisselend plaatjes ijzer met Fe3C (cementiet) te onderscheiden zijn